Бюс — муніципалітет у Франції, у регіоні Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.
 Жак Бюс (бл.1500 — 1565) — фламандський органіст та композитор пізнього Відродження